Бакачи има више значења:

 Бакачи (Банамичи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Бакачи (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику